Garfi peut faire référence a
 Elyes Garfi, est un joueur tunisien de volley-ball.
 Mohamed Garfi, est un musicologue, chef d'orchestre et compositeur tunisien.

Homonymie de patronyme
Homonymie